Колонија Алта Виста има више значења:

 Колонија Алта Виста (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Алта Виста (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику